Эскадренный миноносец «Корри» () — американский эсминец типа Gleaves.

Заложен на верфи Federal Shipbuilding, Kearny, Кирни 15 сентября 1941 года. Спущен 20 марта 1942 года, вступил в строй 13 мая 1942 года.

Выведен в резерв 16 мая 1946 года.

Из ВМС США исключён 15 августа 1949 года.

10 июня 1949 года передан Турции, где 7 августа 1949 года введен как эсминец (Muhrip) G.4 (посзже D 21, D 347) «Gemlik». Исключен 15 июня 1979 года. Использовался как плавбаза до 10 августа 1981 года. 21 ноября 1982 года потоплен как мишень в восточной части
Средиземного моря американскими крейсером УРО CG 34 «Biddle», фрегатом УРО FFG 6 «Furer», фрегатом FF 1095 «Truett» и палубной авиацией авиносца CVW-6.

Ссылки 
 

Эскадренные миноносцы типа «Гливс»